910 км, 910-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты

 910 км — опустевший населённый пункт (тип: железнодорожная платформа) в Сызранском районе Самарской области в составе сельского поселения Новозаборовский.

 железнодорожные объекты

 910 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Белозерье, Белозерский сельский совет, Черкаский район, Черкасская область, Украина
 910 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Ульяновская область). Код 645825.
 910 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 643143.